Okręty US Navy o nazwie USS "Sand Lance", pochodzącej od ryb z rodziny dobijakowatych:
Pierwszy "Sand Lance" (SS-381) był okrętem podwodnym typu Balao, który był w służbie w czasie II wojny światowej, a później został wypożyczony Brazylii, gdzie nosił nazwę "Rio Grande do Sul" (S-11)
Drugi "Sand Lance" (SSN-660) był okrętem podwodnym typu Sturgeon, który służył podczas zimnej wojny.
Sand Lance